San Giorgio (česky Svatý Jiří) může být:

Zeměpisný název 
 Castel San Giorgio – obec v italské provincii Salerno
 Castel San Giorgio – italský název chorvatské obce Kaštel Sućurac v Dalmácii
 Monforte San Giorgio – obec v italské provincii Messina
 Monte San Giorgio – hora ve Švýcarsku
 Porto San Giorgio – obec v italské provincii Ascoli Piceno
 San Giorgio a Cremano – obec v italské provincii Napoli
 San Giorgio a Liri – obec v italské provincii Frosinone
 San Giorgio Albanese – obec v italské provincii Cosenza
 San Giorgio Canavese – obec v italské provincii Torino
 San Giorgio del Sannio – obec v italské provincii Benevento
 San Giorgio della Richinvelda – obec v italské provincii Pordenone
 San Giorgio delle Pertiche – obec v italské provincii Padova
 San Giorgio di Lomellina – obec v italské provincii Pavia
 San Giorgio di Mantova – obec v italské provincii Mantova
 San Giorgio di Nogaro – obec v italské provincii Udine
 San Giorgio di Pesaro – obec v italské provincii Pesaro e Urbino
 San Giorgio di Piano – obec v italské provincii Bologna
 San Giorgio in Bosco – obec v italské provincii Padova
 San Giorgio Ionico – obec v italské provincii Taranto
 San Giorgio la Molara – obec v italské provincii Benevento
 San Giorgio Lucano – obec v italské provincii Matera
 San Giorgio Monferrato – obec v italské provincii Alessandria
 San Giorgio Morgeto – obec v italské provincii Reggio Calabria
 San Giorgio Piacentino – obec v italské provincii Piacenza
 San Giorgio Scarampi – obec v italské provincii Asti
 San Giorgio su Legnano – obec v italské provincii Milano
 Torre San Giorgio – obec v italské provincii Cuneo

Ostatní 
 Třída San Giorgio – třída výsadkových lodí

Související rozcestníky 
 Svatý Jiří
 Saint George
 Saint-Georges
 San Jorge

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno